La 1ª Divisão 2015-2016 è stata la 26ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 portoghese. La stagione regolare è iniziata il 5 settembre 2015 e si è conclusa il 30 aprile 2016, prolungandosi fino al 19 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Sporting CP campione del Portogallo 2015-16 e qualificato alla Coppa UEFA 2016-17.
 Olivais non iscritto alla 1ª Divisão 2016-17.
 Boavista e Gualtar retrocessi in 2ª Divisão 2016-17.

Play-off

Tabellone

Risultati

Semifinali

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Semifinali

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Gara 4

Supercoppa del Portogallo 
La 18ª edizione della competizione ha opposto il , vincitore sia del campionato che della coppa, e il , finalista della coppa. Il trofeo è stato assegnato tramite una gara unica disputata sul campo neutro di Oliveira de Azeméis.

Note 

Campionato portoghese di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2015
Calcio a 5 nel 2016